Tenisový turnaj WTA Ordina Open 2008 se konal ve dnech 15. – 21. června v nizozemském ' s - Hertogenboschi na travnatých kurtech. Odměny činily 175,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Ordina Open
 Ordina Open 2008 - muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2008
WTA Tour 2008